Anninos ist der Familienname folgender Personen:

 Dimitrios Anninos († 2013), griechischer Diplomat
 Georgios Anninos, griechischer Schwimmer und Olympiateilnehmer